Utkání hvězd české extraligy 2000 se uskutečnilo 30. ledna roku 2000 ve Zlíně.

Soupisky

Souhrn zápasu

Externí odkazy 
 Utkání hvězd české extraligy 2000 na stránkách hokej.cz

Utkání hvězd české extraligy
Česká hokejová extraliga
Lední hokej v Česku v roce 2000
Turnaje v ledním hokeji ve Zlíně